Мона Брурссон (; ) — шведская биатлонистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, трёхкратная чемпионка Европы, бронзовый призёр чемпионата мира среди военнослужащих 2014 года в командной гонке на 7,5 км.

Карьера 
Мона выросла в местечке Коппом в Вермланде. Встала на лыжи с малых лет.

До биатлона занималась лыжными гонками. Входила в юниорские сборные Швеции. В 2010 году спортсменка перешла в биатлон. В 2012 году она провела первую гонку на Кубке мира в норвежском Хольменколлене. В сезоне 2013/2014 Брурссон впервые попала в основную сборную Швеции и стала выступать в Кубке мира. В стартовой индивидуальной гонке сезона в Эстерсунде она заняла 40-ое место и набрала своё первое очко в зачет кубка мира.

Не поехав на Олимпиаду, в 2014 году Мона Брурссон неожиданно для всех выиграла гонку преследования на чемпионате Европы. По ходу гонки преследования она отыграла 11 позиций.

В 2019 году на чемпионате Европы дважды выиграла золотую медаль в спринте, а также в составе эстафетной команды.

Результаты

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Статистика выступлений на этапах Кубка мира

Примечания 

Биатлонисты Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Европы по биатлону